Benjamin Burić, gardien bosnien de handball;

 
 Jasmin Burić (1987-), joueur bosnien de football;
Senjamin Burić, joueur bosnien de handball;
 Zlatko Burić (1953-), acteur bi-national danois et croate.